Bitterling steht für:
 eine Gruppe der Karpfenfische, siehe Bitterlinge (Fische) (Acheilognathinae)
 insbesondere den Bitterling (Fischart) (Rhodeus amarus)
 die Pilzart Gallen-Röhrling (Tylopilus felleus)
 Pilzarten aus der ehemaligen Gattung Tellerlinge (Rhodocybe)
 Pflanzenarten aus der Gattung Bitterenzian (Blackstonia)

Bitterling ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bitterling (1910–1995), deutscher Bergsteiger
 August Bitterling (1878–1948), deutscher Politiker
 Elisabeth Bitterling-Wolters (1892–1982), deutsche Kunstmalerin
 Philipp Bitterling (* 1970), deutscher Journalist, Moderator und Programmentwickler
 Rüdiger Bitterling (* 1954), deutscher Boxer

Siehe auch: